Каисса:

 Каисса — богиня и покровительница шахмат.
 Каисса — российская премия за пропаганду и развитие шахмат.
 Каисса — шахматная программа, разработанная в СССР в 1960-х годах.